– portugalska piosenkarka
 Ana Moura – portugalska badmintonistka